Чинджу́ (, Jinju-si) — город в провинции Кёнсан-Намдо, Южная Корея. До 1925 года был столицей провинции.

История 
Человеческие поселения в Чинджу известны с древних времён. В эпоху конфедерации Кая здесь находился племенной союз Корён Кая, затем город вошёл в состав древнекорейского государства Пэкче, а после него — в состав Объединённого Силла. В первом тысячелетии эта местность имела множество названий, среди которых Койольджу, Койольсон, Чхонджу и Канджу. Во время государства Корё Чинджу получил своё современное название. В 1896 году сюда была перенесена столица провинции Кёнсан-Намдо. Статус столицы был утрачен только в 1925 году. 15 августа 1949 года Чинджу получил статус города (си).

География 
Расположен в средней части провинции Кёнсан-Намдо на юге Корейского полуострова. На юге граничит с Сачхоном и Косоном, на востоке — с Масаном и Хаманом, на западе — с Хадоном и на севере — с Санчхоном и Ыйрёном.

Административное деление 
Чинджу административно делится на 1 ып, 15 мёнов и 21 тон (дон)
:

Экономика 
Благодаря географическому положению в Чинджу относительно хорошо развито сельское хозяйство. Кроме того, Чинджу — центр южнокорейской биоиндустрии. Развитие этой отрасли промышленности поддерживается правительством города, в 2000—2004 годах на эту цель было выделено из бюджета 5 млн долларов.

Туризм и достопримечательности 
 Буддийские храмы Чхонгокса и Йонгамса.
 Каменное изваяние Будды эпохи государства Объединённое Силла.
 Ежегодный фестиваль фонарей.
 Городской парк на берегу озера Чинянхо.

Международные отношения

Города-побратимы 
Города-побратимы Чинджу:

  Юджин, штат Орегон, США — с 1961
  Китами, префектура Хоккайдо, Япония — с 1985
  Виннипег, провинция Манитоба, Канада — с 1992
  Омск, Россия

Города-партнеры 
  Киото, префектура Киото, Япония — с 1999

Дружественные города 
  Мацуэ, префектура Симане, Япония — с 1999
  Чжэнчжоу, провинция Хэнань, Китай — с 2000

См. также 
 Города Южной Кореи

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт города
 Страница города в вики-энциклопедии Galbijim
 Фестиваль фонарей в Чинджу

Города Республики Корея
Кёнсан-Намдо